Cichy steht für:
 Cichy (Janów), Ort im Powiat Częstochowski, Woiwodschaft Schlesien, Polen
 Cichy (Świętajno), Ort im Powiat Olecki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen, bis 1938: Czychen, 1938 bis 1945 Bolken, Kreis Oletzko/Treuburg, Ostpreußen
 Cichy (Tarnogród), Ort im Powiat Biłgorajski, Woiwodschaft Lublin, Polen

Cichy ist der Familienname folgender Personen:
 Bodo Cichy (1924–2003), deutscher Kunsthistoriker, Archäologe und Denkmalpfleger
 Johann Cichy (1932–2019), deutscher Fußballspieler
 Leszek Cichy (* 1951), polnischer Bergsteiger
 Michał Cichy (* 1967), polnischer Schriftsteller und Publizist
 Stefan Cichy (* 1939), Bischof von Legnica (Liegnitz)